Sankta Gertruds kyrka kan syfta på:

 Sankta Gertruds kyrka – en kyrkobyggnad i Falsterbo, se Falsterbo kyrka
 Sankta Gertruds kyrka, Kalmar – en tidigare sockenkyrka (riven) till Kalmar landsförsamling
 Sankta Gertruds kyrka, Kungsbacka – en kyrkobyggnad i småhusområdet Hammerö i centralorten i Kungsbacka kommun
 Sankta Gertruds kyrka – en kyrka i Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm, se Tyska kyrkan, Stockholm
 Sankta Gertruds kyrka, Västervik –  en kyrkobyggnad i Västervik, Västerviks församling
 Sankta Gertruds kyrka – Österhaninge församlings kyrka, se Österhaninge kyrka
 Sankta Gertruds kyrkoruin i Sigtuna – en kyrkoruin vid Sigtuna museums äldre del, Fornhemmet
 Sankta Gertruds kyrkoruin, Visby –  resterna efter en kyrkobyggnad i Visby på Gotland
 Sankta Gertruds kyrkoruin, Vä – en kyrkoruin i Kristianstad